Le Ciel et l'Enfer, livre d'Aldous Huxley ;
 Le Ciel et l'Enfer, livre d'Allan Kardec ;
 Le Ciel et l'Enfer, téléfilm de Pierre Cardinal.